Jean Masse ist der Name folgender Personen:

* Jean Masse (Politiker) (1911–1987), französischer Politiker